Острвица може бити:

 Острвица (Рудник),
 Острвица (тврђава), стара тврђава на подручју општине Горњи Милановац, Србија; (треба направити један чланак)

или:
 
 Острвица (Госпић), насеље града Госпића, Хрватска
 Острвица (Омиш), насеље града Омиша, Хрватска

Види још 
 Островица